Édouard André (1833-1894), homme politique et collectionneur français ;
 Édouard André (1840-1911), paysagiste français.
 René-Édouard André (1867-1942), paysagiste français, fils du précédent.